Памятник-стела «Город воинской славы» установлен в городе Туапсе в парке городов-побратимов на Морском бульваре, в память о присвоении городу почётного звания «Город воинской славы».

История памятника 
История Туапсе тесно связана с обороной страны. Появлению города предшествовало основание в 1838 году в ходе Кавказской войны на восточном побережье Чёрного моря, у устья реки Туапсе, Вельяминовского форта Черноморской береговой линии, для воспрепятствования сношениям горцев с турками, особенно — торговле рабами и оружием. Во время гражданской войны (1917—1920) Туапсе несколько раз переходил из рук в руки, вследствие чего был сильно разрушен.

Но наибольшую известность получили события Великой Отечественной войны. Важную роль в стратегической Битве за Кавказ сыграла Туапсинская операция, с которой началось освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

За мужество и стойкость, проявленные трудящимися в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1981 года город был награждён орденом Отечественной войны I степени. А Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 557 Туапсе удостоен почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы». 6 мая 2008 года в Московском Кремле состоялась церемония вручения грамот о присвоении звания городам, в числе которых был Туапсе.

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 декабря 2006 года № 1340, в каждом городе, удостоенном этого высокого звания, устанавливается стела, посвященная этому событию. Открытие стелы состоялось 8 мая 2012 года. В торжественной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации города и Краснодарского края, гости из Брюховецкого, Красноармейского районов и Кемеровской области.	Почётное право открыть стелу было предоставлено вице-губернатору Вадиму Лукоянову.

Монумент представляет собой одиннадцатиметровую гранитную колонну дорического ордера, увенчанную гербом Российской Федерации из позолоченной бронзы. Установлена колонна на постаменте в центре квадратной площади. На передней части постамента расположен картуш с текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу звания «Город воинской славы», с тыльной стороны постамента — бронзовый картуш с изображением герба города. По углам площади установлены скульптурные барельефы. К стеле ведёт аллея Героев Советского Союза, которые защищали Туапсе в годы Великой Отечественной войны.

20 апреля 2011 года поступила в обращение почтовая марка, а 1 августа 2012 года в обращение была выпущена памятная монета «Город воинской славы Туапсе» номиналом 10 рублей.

Примечания 

Туапсе
Туапсе
Город воинской славы (Туапсе)
Здания и сооружения, построенные в 2012 году в России
2012 год в Краснодарском крае